Welfen-Kaserne steht für:

 Welfen-Kaserne (Landsberg am Lech)
 Welfen-Kaserne (Weingarten)